Каду́р (, ) — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Верхняя Гаронна. Входит в состав округа Тулуза.

Код INSEE кантона — 3107. Всего в состав кантона Кадур входит 16 коммун, из них главной коммуной является Кадур.

Население 
Население кантона на 2011 год составляло 5303 человека.

Коммуны кантона

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Кантон Кадур на сайте INSEE
 Население коммун департамента Верхняя Гаронна на сайте INSEE
 Расположение кантона Кадур на карте Франции

Кантоны департамента Верхняя Гаронна